

Codici
 RUY  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Copán (Honduras)

Geografia
 Francia
 Ruy  – comune del dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)

Onomastica
 Ruy  – nome proprio di persona spagnolo e portoghese maschile